La Présidente est le titre de plusieurs œuvres :
 La Présidente, une pièce de théâtre de Maurice Hennequin et Pierre Veber créée en 1913 ;
 La Présidente, un film français réalisé par Fernand Rivers et sorti en 1938 ;
 La Présidente, une série de bande dessinée de politique-fiction de François Durpaire et Farid Boudjellal, publiée de 2015 à 2017.